Arthur Nicolson – diplomatico britannico
 Harold Nicolson – politico, diplomatico e scrittore britannico
 James Brindley Nicolson – militare e aviatore inglese
 Nigel Nicolson – scrittore, editore e politico inglese
 Steve Nicolson – attore britannico